La Torre in via de' Cerretani si trova al numero 2, vicinissimo alla torre dei Marignolli alla quale era collegata da un edificio medievale più basso.

Descrizione
La torre ha un rivestimento in bozze regolari a vista al pian terreno, con quelle d'angolo più grandi, che nei piani superiori diventa il tipico filaretto.

Al pian terreno si apre un portale più tardo, con arco inquadrato da una cornice architravata con doppia mensola, ed un'apertura ad arco per botteghe o laboratori, oggi ancora occupato da un esercizio commerciale.

Al primo piano, oltre una sottile cornice marcapiano ed alcune aperture rettangolari di forma irregolare (una tamponata) si trovano due monofore di uguali dimensioni, mentre ai piani superiori sono presenti coppie di aperture rettangolari, in asse con le sottostanti.

Oggi vi si trova una struttura alberghiera.

Altre immagini

Altri progetti

Via de' Cerretani